Cynthia Appiah (1990) – bobbista, ex pesista ed ex martellista canadese
 Dennis Appiah (1992) – calciatore francese di origine ghanese
 Derrick Appiah (1994) – rugbista a 15 italiano
 Kwesi Appiah, propr. James Kwesi Appiah (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore ghanese
 Kwesi Appiah (1990) – calciatore ghanese
 Marcel Appiah (1988) – calciatore tedesco
 Ofosu Appiah, propr. Michael Ofosu Appiah (1989) – calciatore ghanese
 Peter Kodwo Appiah Turkson (1948) – cardinale e arcivescovo cattolico ghanese
 Stephen Appiah (1980) – ex calciatore ghanese